Le terme dérangement peut se retrouver dans les titres des articles suivants :
 Dérangement (écologie), concept décrivant un comportement humain ayant une influence négative sur la faune ;
 Dérangement (mathématiques), permutation mathématique des éléments d'un ensemble, de sorte qu'aucun élément n'apparaît dans sa position d'origine ;
 Grand Dérangement, période de l'histoire de l'Acadie de la seconde moitié du , décrivant les bouleversements de la vie des populations acadiennes à cette époque, et conduisant notamment à la déportation des Acadiens ;
 Un dérangement considérable, film de Bernard Stora (2000).